Župnija Sv. Jurij je lahko:

 Župnija Sv. Jurij ob Pesnici, Nadškofija Maribor
 Župnija Sv. Jurij ob Ščavnici, Škofija Murska Sobota
 Župnija Sv. Jurij ob Taboru, Škofija Celje
 Župnija Sv. Jurij v Prekmurju, Škofija Murska Sobota
 Župnija Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Nadškofija Maribor

Glej tudi 

 Župnija Šentjur pri Celju, Škofija Celje
 Župnija Šentjurij - Podkum, Nadškofija Ljubljana